Che (plaats), een plaats in het Russische district Jamalië
 Che Gómez, Mexicaans revolutionair
 Che Guevara, Argentijns revolutionair en Cubaans guerrillaleider
 Che - The Argentine, film uit 2008 van Steven Soderbergh
 Christelijke Hogeschool Ede
 Center for Human Emergence, internationaal onderzoeksinstituut van menselijk bewustzijn
 Ché (tijdschrift), Vlaams maandblad
 Ché (band), Amerikaanse rockband